Elbe (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Elbe (rivier), een van de belangrijkste rivieren van Midden-Europa, die door Tsjechië en Duitsland stroomt
Elbe (schip, 1959), een zeesleepboot
Elbe (schip, 1881), een Duits passagiersstoomboot die zonk in 1895.
Elbe (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
Lili Elbe, een Deense kunstschilder(es)